Боголюбовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Владимирская область 
 Боголюбовское сельское поселение — в составе Суздальского района

Омская область 
 Боголюбовское сельское поселение — в составе Любинского района
 Боголюбовское сельское поселение — в составе Марьяновского района

Рязанская область 
 Боголюбовское сельское поселение — в составе Сараевского района